Mikronezja
 Polle – miasto

Niemcy:
 Polle – miasto (niem. Flecken) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden